Боултинг — английская фамилия. Известные носители:
 Братья Боултинг: братья — близнецы Джон Боултинг (1913 − 1985) — английский писатель, продюсер, режиссёр и Рой Боултинг (1913—2001) — английский режиссёр и продюсер.
 Боултинг, Сидней, известный как Питер Коутс (1912—1998) — старший брат Джона и Роя Боултингов.